Уайсс — фамилия. Известные носители:
 Уайсс, Аманда (род. 1960) — американская актриса.
 Уайсс, Дэниел Бретт (род. 1972) — американский сценарист и писатель.
 Уайсс, Майкл (род. 1962) — американский художник, фотограф и актёр.
 Уайсс, Стивен (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист.
 Уайсс, Роберт — американский продюсер.
 Уайсс, Митч (род. 1957) — американский журналист.

См. также